Osoby noszące nazwisko Gessler:
 Adam Gessler (ur. 1955) – restaurator, aktor
 Magdalena Gessler (ur. 1953) – restauratorka, pisarka, osobowość telewizyjna
 Marta Gessler (ur. 1960) – restauratorka, pisarka
 Mateusz Gessler (ur. 1980) – restaurator, kucharz
 Zbigniew Gessler (1921-2004) – rzemieślnik, polityk, poseł na Sejm PRL

Inne:
 (113355) Gessler – planetoida z pasa głównego asteroid

en:Gessler
zh-min-nan:Gessler
ru:Гесслер